Vallonska pilen 2021 var den 85:e upplagan av det belgiska cykelloppet Vallonska pilen. Tävlingen avgjordes den 21 april 2021 med start i Charleroi och målgång i Huy. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av franska Julian Alaphilippe från cykelstallet Deceuninck-Quick-Step.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Vallonska pilen 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien